Алексеенко, Иван:
 Алексеенко, Иван Васильевич — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Алексеенко, Иван Пименович (1899—1966) — советский ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук (с 1939 года).